Wahlkreis Löbau steht für folgende Wahlkreise in Sachsen:

Landtagswahlkreise:
 Wahlkreis Löbau I
 Wahlkreis Bautzen II – Löbau II
 Wahlkreis Löbau-Zittau 1

Bundestagswahlkreise:
 Bundestagswahlkreis Bautzen – Löbau